El término patente puede aludir, en esta enciclopedia:

a la patente, un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto o tecnología susceptibles de ser explotados comercialmente por un período limitado de tiempo, a cambio de la divulgación de la invención;
 a la patente de software, de 20 años, que conceden algunas oficinas de patentes en el mundo sobre funcionalidades, algoritmos, representaciones y otras acciones que se pueden llevar a cabo con una computadora;
 a la patente de corso, documento que entregaba el monarca de la nación por el cual el propietario de un navío tenía permiso para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas;
 a la patente de automóvil o matrícula, una combinación de caracteres alfabéticos o numéricos que identifican e individualizan un vehículo automotor respecto a los demás;
 a la patente real o carta patente, un documento legal en forma de carta abierta entregado por un monarca o un gobierno por medio del cual se concede a alguien un cargo, un derecho, un monopolio, un título o un estatus;
 a la patente masónica o carta patente, un documento que avala la legalidad de una logia o gran logia masónica ante la masonería universal o ante las demás logias de un mismo sistema o rito u obediencia.